Das Acura Classic 2004 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2004 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier I fand vom 24. Juli bis 1. August 2004 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Anastassija Myskina mit 6:1 und 6:1. Im Doppelfinale setzten sich Cara Black und Rennae Stubbs mit 4:6, 6:1 und 6:4 gegen die Paarung Virginia Ruano Pascual/Paola Suárez durch.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Acura Classic 2004 fand vom 24. bis 25. Juli 2004 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld im Einzel- und ein Platz für das Hauptfeld im Doppelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
2004